Ibirapuera pode se referir a:

 Ibirapuera, um bairro na cidade de São Paulo, Brasil
 Ibirapuera, um bairro na cidade de Vitória da Conquista, Brasil
 Parque do Ibirapuera, um parque localizado na cidade de São Paulo, Brasil
 Estádio do Ibirapuera, em São Paulo, Brasil
 Ginásio do Ibirapuera, equipamento esportivo de São Paulo, Brasil 
 Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, Brasil
 Auditório Ibirapuera, um auditório na cidade de São Paulo, Brasil
 Estação Ibirapuera, futura estação do metrô de São Paulo, Brasil
 Shopping Ibirapuera, um shopping da cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguação